Wilson Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

 Wilson Creek (Durack River), Nebenfluss des Durack River in Western Australia
 Wilson Creek (Waimangaroa River), Nebenfluss des Waimangaroa River in Neuseeland

außerdem der Name von

 Wilson Creek (Washington), einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Washington